L'Association étudiante de Polytechnique (AEP) représente la population étudiante inscrite au baccalauréat, aux certificats et aux micro-programmes à Polytechnique Montréal.

Historique 
L’Association étudiante de Polytechnique représente plus de  et étudiantes à temps plein au baccalauréat. Cela fait d’elle la plus importante association d’étudiants en génie au Québec et la troisième au Canada.

Fondée en 1963, l’AEP a depuis évolué, elle possède l’exclusivité des services alimentaires. L’AEP était membre de la FEUQ (Fédération étudiante universitaire du Québec) et de la FCEG (Fédération canadienne étudiante en génie). Elle est maintenant membre de la CRÉIQ (Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie du Québec) ainsi que de l'UEQ (Union étudiante du Québec). L’AEP coordonne  treize comités étudiants à l’éducation représentant les étudiants de chaque programme de Polytechnique, supportant leurs études. L’AEP comporte dix-sept clubs et comités à l’interne qui organisent partys, radio étudiante, « 5@7 », spectacles et d’autres activités.

Structure

Notes et références

Liens externes 
 AEP
 Polytechnique Montréal

Association étudiante au Québec
Polytechnique Montréal